Palombaia ima više značenja:
 Palombaia, Avellino
 Palombaia, L'Aquila